Rivière Jaune peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Jaune (rivière Saint-Charles), affluent de la rivière Saint-Charles, Québec, Québec.
Rivière Jaune (rivière Noire), affluent de la rivière Noire (rivière Yamaska), dans Roxton Falls et d'Acton Vale, MRC Acton, Montérégie, Québec.
Rivière Jaune (rivière Sainte-Anne), affluent de la rivière Sainte-Anne, dans le TNO de Petit-Lac-Sainte-Anne, MRC Kamouraska, Québec.
Rivière Hart Jaune, cours d'eau de Rivière-Mouchalagane (TNO), MRC Caniapiscau, Côte-Nord, Québec.

Annexes 
 Autres couleurs :
 
 
 Rivière Grise
 
 
 
 Orange (fleuve)

Homonymie de toponyme